Дере́вни — название населённых пунктов в России:
 
 Деревни — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Деревни — село в Ростовском районе Ярославской области.

См. также 
 Деревнищи